Ferdinand von Arnim ist der Name mehrerer Personen:

* Ferdinand von Arnim (General) (1772–1835), preußischer Generalmajor
 Ferdinand von Arnim (Architekt) (1814–1866), deutscher Architekt